Liethe ist der Name von geographischen Objekten:

 Liethe (Rastede), Ortsteil der Gemeinde Rastede, Landkreis Ammerland, Niedersachsen
 Liethe (Wunstorf), Ortsteil der Stadt Wunstorf, Region Hannover, Niedersachsen
 Liethe (Fluss), rechter Zufluss der Bode, bei Staßfurt, Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Liethe (Selke), rechter Zufluss der Selke, nahe Meisdorf (Falkenstein/Harz), Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Gut Liethe, ehemaliger Gutshof in Wunstorf, Region Hannover, Niedersachsen

Liethe steht auch für:
 Die Liethe, Gedicht von Karl Lappe (1773–1843)

Siehe auch:
 Liete
 Lieth